Élisabeth d'Angleterre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Élisabeth de Rhuddlan (1282 - 1316), fille d'Édouard  d'Angleterre et d'Éléonore de Castille, épouse de Jean  de Hollande, puis d'Humphrey de Bohun,  comte de Hereford ;
 Élisabeth d'York (1466 - 1503), fille d'Édouard IV d'Angleterre et d'Élisabeth Woodville, épouse d'Henri VII d'Angleterre ;
 Élisabeth Tudor (1492 - 1495), fille d'Henri VII d'Angleterre et d'Élisabeth d'York ;
 Élisabeth  d'Angleterre (1533 - 1603), reine d'Angleterre de 1558 à sa mort ;
 Élisabeth Stuart (1596 - 1662), fille de Jacques  d'Angleterre et d'Anne de Danemark, épouse de Frédéric V du Palatinat ;
 Élisabeth Stuart (1635 - 1650), fille de Charles  d'Angleterre et d'Henriette Marie de France.

Homonymie dynastique